

Toponymie
 Karczewiec est un village polonais situé dans la gmina de Wierzbno dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie. 

 Karczewiec est un village polonais situé dans la gmina de Sorkwity dans le powiat de Mrągowo  et en voïvodie de Varmie-Mazurie.